Deegener ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Deegener (1943–2017), deutscher Kinderpsychologe  
 Paul Deegener (1875–1949), deutscher Zoologe und Entomologe

Siehe auch:
 Degener